La Hermandad del Amor puede referirse a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Hermandad del Amor de Córdoba.
 La Hermandad del Amor de Málaga.
 La Hermandad del Amor y de la Paz de Salamanca.
 La Hermandad del Amor de Sevilla.